

Cinema 
 Dirty - Affari sporchi (Dirty) – film del 2005 diretto da Chris Fisher

Musica 
 Dirty – gruppo musicale statunitense
 Dirty – album dei Sonic Youth del 1992
 Dirty – album dei One-Eyed Doll del 2012
 Dirty – album degli Aborym del 2013
 Dirty – singolo di Grandson del 2020

Pagine correlate 
Dirrty